Le tournoi de Binghamton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1968, organisée par la National Tennis League, se dispute du 10 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Binghamton

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Binghamton
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en août 1968